Nazwisko Bychowski lub Bychowska nosiły m.in. następujące osoby:
 Anatolij Bychowski (ur. 1988) – izraelski szachista
 Bernard Bychowski (1898–1980) – rosyjski filozof
 Boris Bychowski (1908–1974) – rosyjski zoolog, parazytolog
 Helena Bychowska (1909–1959) – polska pisarka i tłumaczka
 Gustaw Bychowski (1895–1972) – polski lekarz psychiatra i psychoanalityk
 Zygmunt Bychowski (1865–1934) – polski lekarz neurolog

Zobacz też 
 Bychowski (herb szlachecki)